Офелия Ловибонд (; род. 19 февраля 1986, Лондон) — английская актриса.

Биография 
Офелия Люси Ловибонд родилась 19 февраля 1986 года в Лондоне, Великобритания. Воспитывалась только матерью, которая работала адвокатом в тюрьме «Уормвуд-Скрабс». Офелия окончила школу Латимер и университет Сассекса.

Дебютировала на телевидении в 2000 году в сериале «Уилсоны». В 2010 году она была одной из 55 молодых актёров и актрис Голливуда, приглашенных на торжественный вечер журнала «Nylon». В августе 2010 года претендовала на роль Гвен Стейси в фильме «Новый Человек-паук». В 2013 году снялась в фильмах «Тор 2: Царство тьмы» и «Стражи Галактики». С 2014 по 2019 год снималась в сериале «Элементарно».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Сассекского университета